Příjmení Diop má více nositelů:

 Dame Diop (* 1993), senegalský fotbalista
 Issa Diop (* 1997), francouzský fotbalista
 Omar Victor Diop (* 1980), senegalský fotograf
 Papa Bouba Diop (1978–2020), senegalský fotbalista

Externí odkazy